A Miami Cup (em português: Copa Miami} foi um torneio amistoso de futebol, disputado na cidade americana de Miami, entre seleções e clubes de futebol.

O torneio foi disputado anualmente entre os anos de 1986 e 1999, exceto em 1992, 1993, 1995, 1996 e 1998. Em 1994, ano de copa do mundo, foi disputado um torneio adicional chamado de "Joe Robbie Cup", apenas por seleções.

Entre os anos de 1987 e 1990, o torneio fez parte da Marlboro Cup, sendo uma das 4 edições anuais do torneio.

Edições e Vencedores

Links Externos 
 rsssf.com/

Competições internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol dos Estados Unidos